Generali Ladies Linz 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 28-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 6 по 12 октября 2014 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Сингапуре.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Анжелика Кербер
 в парном разряде —  Каролина Плишкова и  Кристина Плишкова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Эжени Бушар (№ 7 в мире на тот момент). Ещё одна представительница Топ-10 Ана Иванович (№ 9 в мире) имела второй номер посева. Бушар из-за травмы не вышла на матч второго раунда против Цветаны Пиронковой. Также из-за травмы на свой матч второго раунда против Мэдисон Бренгл не вышла и Иванович. Прошлогодняя чемпионка Анжелика Кербер не защищала свой титул. По итогу победу на турнире одержала № 7 посева Каролина Плишкова их Чехии, которая в финале обыграла несеянную Камилу Джорджи из Италии.

В парном турнире главный приз достался дуэту Йоана Ралука Олару и Анна Татишвили, переигравшему в финале другую несеянную пару Анника Бек и Каролин Гарсия. Прошлогодние победительницы сёстры Плишковы защищали свой титул в качестве третьих номеров посева, однако проиграли уже в первом раунде Аннике Бек и Каролин Гарсии.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Камилу Джорджи со счётом 6-7(4), 6-3, 7-6(4).
 Плишкова выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джорджи сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Йоана Ралука Олару /  Анна Татишвили обыграли  Аннику Бек /  Каролину Гарсию со счётом 6-2, 6-1.
 Олару выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Татишвили выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2014 года
2014